300